Tottenham Hotspur F.C. – klub piłkarski
 Harry Hotspur – angielski rycerz
 General Aircraft Hotspur